Tegal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Tegal, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Tegal, stad, Jawa Tengah, 
 Desa Tegal, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar